Ким Нам Иль (; ) — южнокорейский футболист, полузащитник; тренер. Экс-капитан национальной сборной, участник трёх чемпионатов мира.

Карьера

Клубная 
Начал играть в футбол в третьем классе школы. Взрослую карьеру начинал в 23 года в клубе «Чоннам Дрэгонз», выступающем в чемпионате Южной Кореи.

После чемпионата мира 2002 пробовал свои силы в чемпионате Нидерландов, отправившись в аренду в «Эксельсиор», но в Европе его выступления не были столь удачными, как на родине.

В 2005 году в результате обмена на двоих футболистов перешёл в клуб «Сувон Блюуингз».

В 2008 году перешёл в японский клуб «Виссел Кобе», где быстро закрепился в основном составе.

В декабре 2009 года Ким Нам Иль подписал контракт с томским клубом «Томь» по схеме «1+1». В «Томи» сразу стал одним из лидеров команды, уверенно заняв место в основном составе. 5 июля 2010 года решил воспользоваться пунктом в контракте, который позволяет перейти в другой клуб, если за него будет уплачена компенсация в 500 миллионов южнокорейских вон и перешёл в саудовский клуб «Аль-Шабаб», однако 20 июля 2010 года вернулся в «Томь» и продлил контракт до конца 2011 года. В сезоне 2010 года в чемпионате России провёл за «Томь» 24 матча, в которых дважды удалялся с поля.

16 ноября 2011 года разорвал контракт с клубом и покинул «Томь». Во втором своём сезоне в Томске футболист сыграл за «Томь» 17 матчей.

В сборной 
Ким Нам Иль дебютировал в составе национальной сборной в 1998 году.

Хорошо проявил себя на «домашнем» для корейцев чемпионате мира 2002, где его команда под руководством Гуса Хиддинка заняла 4-е место.

В 2006 году принял участие во втором для себя чемпионате мира, где корейская сборная не сумела выйти из группы. В том же году стал капитаном сборной, получив повязку от вратаря сборной Ли Ун Джэ.

В 2010 году в третий раз попал в заявку своей сборной на мундиаль. 12 июня стал первым футболистом российской Премьер-лиги, сыгравшим на этом чемпионате мира, выйдя на замену в матче со сборной Греции. Также сыграл в матчах группового этапа против команд Аргентины и Нигерии. В матче с нигерийцами допустил ошибку, заработав пенальти, реализованный Якубу Айегбени, тем самым чуть не лишив свою сборную выхода из группы. В матче 1/8 финала со сборной Уругвая на поле уже не выходил. После этого чемпионата в сборную больше не привлекался.

Всего за национальную команду провёл 96 игр, в которых забил два мяча. Его первый гол состоялся в товарищеском матче против сборной Хорватии 10 ноября 2001 года (2:0). Второй раз он отличился голом в ворота сборной Ирана 31 июля 2004 года.

Достижения

Командные 
 «Сувон Блюуингз»
 Чемпионат Южной Кореи
 Вице-чемпион (1): 2006
 Кубок Южной Кореи
 Финалист (1): 2006
 Кубок корейской лиги
 Обладатель (1): 2005
 Суперкубок Южной Кореи
 Обладатель (1): 2005
 Кубок чемпионов Восточной Азии
 Обладатель (1): 2005

Индивидуальные 
 Член символической сборной Золотого кубка КОНКАКАФ (1): 2002
 Член символической сборной чемпионата Южной Кореи (1): 2003
 Самый ценный игрок чемпионата Восточной Азии (1): 2008

Личная жизнь 
Имеет двух старших братьев. Поддерживает дружеские отношения с футболистами Ли Кван Ву и Ли Дон Гуком. Женат на корейской телеведущей Ким Бо Мин. Есть сын.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Профиль на сайте K-League

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Игроки ФК «Чоннам Дрэгонз»
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам
Игроки ФК «Сувон Самсунг Блюуингз»
Игроки ФК «Виссел Кобе»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Инчхон Юнайтед»
Игроки ФК «Чонбук Хёндэ Моторс»
Игроки ФК «Киото Санга»
Футбольные тренеры Республики Корея
Тренеры ФК «Соннам»